Alexander Klein è stato un architetto Odessa,  1879 – New York, 1961 
Alexander Klein  è  uno scrittore